Caspar Netscher – pittore olandese
 Constantyn Netscher – pittore olandese
 Theodorus Netscher – pittore olandese